Меледа — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Югского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Мусорский сельсовет.

География 
Стоит у реки Меледка.

Географическое положение 
Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 59 км, до центра муниципального образования Нового Домозерова по прямой — 27 км. Ближайшие населённые пункты — Захарово, Сычево, Аксеново.

История 
C 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Мусорское сельское поселение.

Население 

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Почтовое отделение, расположенное в деревне Воскресенское-На-Мусоре, обслуживает в деревне 2 дома.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района